Melaab, commune de la wilaya de Tissemsilt, en Algérie
 '''Melaab est une petite commune situé à l'ouest de l'Algérie 

Homonymie de toponyme